Crohn ist der Name folgender Personen:

 Burrill Crohn (1884–1983), Arzt, Erstbeschreiber des Morbus Crohn (eine chronisch entzündliche Darmkrankheit)
 Burrill L. Crohn (1934–2021), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Kurt Crohn (1896–1944), deutscher Pädagoge und Leiter des Jüdischen Waisenhauses Berlin von 1936 bis 1940

Siehe auch:
 Crohn Island, Insel vor der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Crohn-Massiv, Gebirgsmassiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Croon
 Krohn
 Kroon
 Cron (Begriffsklärung)
 Kron
 Grohn